Леп:

 Леп — бруд, що вкриває спітніле, довго не мите тіло.
 Озокерит, леп, гірський віск — мінерал з групи нафтидів.
 ЛЕП — лінія електропередач.

Див. також 
 ЛЕП

Примітки